Список всех описанных видов пауков семейства Barychelidae на 6 марта 2013 года.

Ammonius 
Ammonius Thorell, 1899
 Ammonius pupulus Thorell, 1899 — Камерун

Atrophothele 
Atrophothele Pocock, 1903
 Atrophothele socotrana Pocock, 1903 — Сокотра

Aurecocrypta 
Aurecocrypta Raven, 1994
 Aurecocrypta katersi Raven, 1994 — Западная Австралия
 Aurecocrypta lugubris Raven, 1994 — Западная Австралия

Barycheloides 
Barycheloides Raven, 1994
 Barycheloides alluviophilus Raven, 1994 — Новая Каледония
 Barycheloides chiropterus Raven, 1994 — Новая Каледония
 Barycheloides concavus Raven, 1994 — Новая Каледония
 Barycheloides rouxi (Berland, 1924) — Новая Каледония
 Barycheloides rufofemoratus Raven, 1994 — Новая Каледония

Barychelus 
Barychelus Simon, 1889
 Barychelus badius Simon, 1889 — Новая Каледония
 Barychelus complexus Raven, 1994 — Новая Каледония

Cosmopelma 
Cosmopelma Simon, 1889
 Cosmopelma decoratum Simon, 1889 — Бразилия
 Cosmopelma dentatum Fischel, 1927 — Венесуэла

Cyphonisia 
Cyphonisia Simon, 1889
 Cyphonisia affinitata Strand, 1907 — Восточная Африка
 Cyphonisia annulata Benoit, 1966 — Гана
 Cyphonisia itombwensis Benoit, 1966 — Конго
 Cyphonisia kissi (Benoit, 1966) — Конго
 Cyphonisia maculata (Roewer, 1953) — Конго
 Cyphonisia maculipes Strand, 1906 — Камерун
 Cyphonisia manicata Simon, 1907 — Биоко
 Cyphonisia nesiotes Simon, 1907 — Сан-Томе, Принсипи
 Cyphonisia nigella (Simon, 1889) — Конго
 Cyphonisia obesa Simon, 1889 — Западная и Центральная Африка
 Cyphonisia rastellata Strand, 1907 — Восточная Африка
 Cyphonisia soleata Thorell, 1899 — Камерун
 Cyphonisia straba Benoit, 1966 — Конго

Cyrtogrammomma 
Cyrtogrammomma Pocock, 1895
 Cyrtogrammomma monticola Pocock, 1895 — Гайана

Diplothele 
Diplothele O. P.-Cambridge, 1890
 Diplothele gravelyi Siliwal, Molur & Raven, 2009 — Индия
 Diplothele halyi Simon, 1892 — Шри-Ланка
 Diplothele tenebrosus Siliwal, Molur & Raven, 2009 — Индия
 Diplothele walshi O. P.-Cambridge, 1890 — Индия

Encyocrypta 
Encyocrypta Simon, 1889
 Encyocrypta abelardi Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta aureco Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta berlandi Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta bertini Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta bouleti Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta cagou Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta colemani Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta decooki Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta djiaouma Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta eneseff Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta gracilibulba Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta grandis Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta heloiseae Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta koghi Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta kone Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta kottae Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta kritscheri Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta kwakwa Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta letocarti Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta lugubris Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta mckeei Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta meleagris Simon, 1889 — Новая Каледония
 Encyocrypta montdo Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta montmou Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta neocaledonica Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta niaouli Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta ouazangou Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta oubatche Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta panie Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta risbeci Raven, 1994 — Новая Каледония
 Encyocrypta tillieri Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония
 Encyocrypta tindia Raven & Churchill, 1991 — Новая Каледония

Eubrachycercus 
Eubrachycercus Pocock, 1897
 Eubrachycercus smithi Pocock, 1897 — Сомали

Fijocrypta 
Fijocrypta Raven, 1994
 Fijocrypta vitilevu Raven, 1994 — Фиджи

Idioctis 
Idioctis L. Koch, 1874
 Idioctis eniwetok Raven, 1988 — Маршалловы Острова, Каролинские острова
 Idioctis ferrophila Churchill & Raven, 1992 — Новая Каледония
 Idioctis helva L. Koch, 1874 — Фиджи
 Idioctis intertidalis (Benoit & Legendre, 1968) — Мадагаскар, Сейшеллы
 Idioctis littoralis Abraham, 1924 — Сингапур
 Idioctis marovo Churchill & Raven, 1992 — Соломоновы острова
 Idioctis talofa Churchill & Raven, 1992 — Самоа
 Idioctis xmas Raven, 1988 — Остров Рождества
 Idioctis yerlata Churchill & Raven, 1992 — Квинсленд

Idiommata 
Idiommata Ausserer, 1871
 Idiommata blackwalli (O. P.-Cambridge, 1870) — Западная Австралия
 Idiommata fusca L. Koch, 1874 — Квинсленд
 Idiommata iridescens (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Idiommata scintillans (Rainbow & Pulleine, 1918) — Южная Австралия

Idiophthalma 
Idiophthalma O. P.-Cambridge, 1877
 Idiophthalma amazonica Simon, 1889 — Бразилия
 Idiophthalma ecuadorensis Berland, 1913 — Эквадор
 Idiophthalma pantherina Simon, 1889 — Венесуэла
 Idiophthalma robusta Simon, 1889 — Эквадор
 Idiophthalma suspecta O. P.-Cambridge, 1877 — Колумбия

Mandjelia 
Mandjelia Raven, 1994
 Mandjelia anzses Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia banksi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia brassi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia colemani Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia commoni Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia exasperans Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia fleckeri Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia galmarra Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia humphreysi Raven & Churchill, 1994 — Западная Австралия
 Mandjelia iwupataka Raven & Churchill, 1994 — Северная территория
 Mandjelia macgregori Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia madura Raven & Churchill, 1994 — Западная Австралия
 Mandjelia mccrackeni Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia nuganuga Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia oenpelli Raven & Churchill, 1994 — Северная территория
 Mandjelia paluma Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia platnicki Raven, 1994 — Новая Каледония
 Mandjelia qantas Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia rejae Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia thorelli (Raven, 1990) — Квинсленд
 Mandjelia wooroonooran Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia wyandotte Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Mandjelia yuccabine Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд

Monodontium 
Monodontium Kulczynski, 1908
 Monodontium bukittimah Raven, 2008 — Сингапур
 Monodontium malkini Raven, 2008 — Новая Гвинея
 Monodontium mutabile Kulczynski, 1908 — Новая Гвинея
 Monodontium sarawak Raven, 2008 — Борнео
 Monodontium tetrathela Kulczynski, 1908 — Новая Гвинея

Moruga 
Moruga Raven, 1994
 Moruga doddi Raven, 1994 — Квинсленд
 Moruga fuliginea (Thorell, 1881) — Квинсленд
 Moruga heatherae Raven, 1994 — Квинсленд
 Moruga insularis Raven, 1994 — Квинсленд
 Moruga kimberleyi Raven, 1994 — Западная Австралия
 Moruga thickthorni Raven, 1994 — Квинсленд
 Moruga thorsborneorum Raven, 1994 — Квинсленд
 Moruga wallaceae Raven, 1994 — Квинсленд

Natgeogia 
Natgeogia Raven, 1994
 Natgeogia rastellata Raven, 1994 — Новая Каледония

Neodiplothele 
Neodiplothele Mello-Leitao, 1917
 Neodiplothele fluminensis Mello-Leitao, 1924 — Бразилия
 Neodiplothele irregularis Mello-Leitao, 1917 — Бразилия
 Neodiplothele leonardosi Mello-Leitao, 1939 — Бразилия
 Neodiplothele picta Vellard, 1924 — Бразилия

Nihoa 
Nihoa Raven & Churchill, 1992
 Nihoa annulata (Kulczynski, 1908) — Новая Гвинея
 Nihoa annulipes (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Nihoa aussereri (L. Koch, 1874) — Палау
 Nihoa bisianumu Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa courti Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa crassipes (Rainbow, 1898) — Новая Гвинея
 Nihoa gressitti Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa gruberi Raven, 1994 — Новая Ирландия
 Nihoa hawaiiensis (Raven, 1988) — Гавайи
 Nihoa itakara Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa kaindi Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa karawari Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa lambleyi Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa madang Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa mahina Churchill & Raven, 1992 — Гавайи
 Nihoa maior (Kulczynski, 1908) — Новая Гвинея
 Nihoa mambulu Raven, 1994 — Соломоновы острова
 Nihoa pictipes (Pocock, 1899) — Новая Гвинея, Новая Британия, Новая Ирландия, Соломоновы острова
 Nihoa raleighi Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa tatei Raven, 1994 — Новая Гвинея
 Nihoa vanuatu Raven, 1994 — Новые Гебриды
 Nihoa variata (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Nihoa verireti Raven, 1994 — Новая Гвинея

Orstom 
Orstom Raven, 1994
 Orstom aoupinie Raven, 1994 — Новая Каледония
 Orstom chazeaui Raven & Churchill, 1994 — Новая Каледония
 Orstom hydratemei Raven & Churchill, 1994 — Новая Каледония
 Orstom macmillani Raven, 1994 — Новая Каледония
 Orstom tropicus Raven, 1994 — Новая Каледония
 Orstom undecimatus Raven, 1994 — Новая Каледония

Ozicrypta 
Ozicrypta Raven, 1994
 Ozicrypta australoborealis Raven & Churchill, 1994 — Северная территория
 Ozicrypta clarki Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta clyneae Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta combeni Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta cooloola Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta digglesi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta etna Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta eungella Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta filmeri Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta hollinsae Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta kroombit Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta lawlessi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta littleorum Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta mcarthurae Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta mcdonaldi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta microcauda Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta noonamah Raven & Churchill, 1994 — Северная территория
 Ozicrypta palmarum (Hogg, 1901) — Северная территория
 Ozicrypta pearni Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta reticulata (L. Koch, 1874) — Квинсленд
 Ozicrypta sinclairi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta tuckeri Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta walkeri Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta wallacei Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Ozicrypta wrightae Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд

Paracenobiopelma 
Paracenobiopelma Feio, 1952
 Paracenobiopelma gerecormophilum Feio, 1952 — Бразилия

Pisenor 
Pisenor Simon, 1889
 Pisenor arcturus (Tucker, 1917) — Зимбабве
 Pisenor leleupi (Benoit, 1965) — Конго
 Pisenor lepidus (Gerstacker, 1873) — Танзания
 Pisenor macequece (Tucker, 1920) — Мозамбик
 Pisenor notius Simon, 1889 — от Эфиопии до Зимбабве
 Pisenor plicatus (Benoit, 1965) — Руанда
 Pisenor selindanus (Benoit, 1965) — Зимбабве
 Pisenor tenuistylus (Benoit, 1965) — Конго
 Pisenor upembanus (Roewer, 1953) — Конго

Plagiobothrus 
Plagiobothrus Karsch, 1891
 Plagiobothrus semilunaris Karsch, 1891 — Шри-Ланка

Psalistops 
Psalistops Simon, 1889
 Psalistops crassimanus Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Psalistops fulvus Bryant, 1948 — Гаити
 Psalistops gasci Marechal, 1996 — Французская Гвиана
 Psalistops maculosus Bryant, 1948 — Гаити
 Psalistops melanopygius Simon, 1889 — Венесуэла
 Psalistops montigenus (Simon, 1889) — Венесуэла
 Psalistops nigrifemuratus Mello-Leitao, 1939 — Бразилия
 Psalistops opifex (Simon, 1889) — Венесуэла
 Psalistops solitarius (Simon, 1889) — Венесуэла
 Psalistops tigrinus Simon, 1889 — Венесуэла
 Psalistops venadensis Valerio, 1986 — Коста-Рика
 Psalistops zonatus Simon, 1889 — Венесуэла

Questocrypta 
Questocrypta Raven, 1994
 Questocrypta goloboffi Raven, 1994 — Новая Каледония

Reichlingia 
Reichlingia Rudloff, 2001
 Reichlingia annae (Reichling, 1997) — Белиз

Rhianodes 
Rhianodes Raven, 1985
 Rhianodes atratus (Thorell, 1890) — Малайзия, Сингапур, Филиппины

Sason 
Sason Simon, 1887
 Sason andamanicum (Simon, 1888) — Андаманские острова
 Sason colemani Raven, 1986 — Квинсленд
 Sason hirsutum Schwendinger, 2003 — Индонезия
 Sason maculatum (Roewer, 1963) — Марианские острова, Каролинские острова
 Sason pectinatum Kulczynski, 1908 — Новая Гвинея
 Sason rameshwaram Siliwal & Molur, 2009 — Индия
 Sason robustum (O. P.-Cambridge, 1883) — Индия, Шри-Ланка, Сейшеллы
 Sason sechellanum Simon, 1898 — Сейшеллы
 Sason sundaicum Schwendinger, 2003 — Таиланд, Малайзия

Sasonichus 
Sasonichus Pocock, 1900
 Sasonichus sullivani Pocock, 1900 — Индия

Seqocrypta 
Seqocrypta Raven, 1994
 Seqocrypta bancrofti Raven, 1994 — Новый Южный Уэльс
 Seqocrypta hamlynharrisi Raven & Churchill, 1994 — Квинсленд
 Seqocrypta jakara Raven, 1994 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Seqocrypta mckeowni Raven, 1994 — Новый Южный Уэльс

Sipalolasma 
Sipalolasma Simon, 1892
 Sipalolasma aedificatrix Abraham, 1924 — Малайзия
 Sipalolasma arthrapophysis (Gravely, 1915) — Индия
 Sipalolasma bicalcarata (Simon, 1904) — Эфиопия
 Sipalolasma ellioti Simon, 1892 — Шри-Ланка
 Sipalolasma greeni Pocock, 1900 — Шри-Ланка
 Sipalolasma humicola (Benoit, 1965) — Мозамбик
 Sipalolasma kissi Benoit, 1966 — Конго
 Sipalolasma ophiriensis Abraham, 1924 — Малайзия
 Sipalolasma warnantae Benoit, 1966 — Конго

Strophaeus 
Strophaeus Ausserer, 1875
 Strophaeus austeni (F. O. P.-Cambridge, 1896) — Бразилия
 Strophaeus kochi (O. P.-Cambridge, 1870) — Перу
 Strophaeus pentodon (Simon, 1892) — Бразилия
 Strophaeus sebastiani Miranda & Bermudez, 2010 — Панама

Synothele 
Synothele Simon, 1908
 Synothele arrakis Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele boongaree Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele butleri Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele durokoppin Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele goongarrie Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele harveyi Churchill & Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele houstoni Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele howi Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele karara Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele koonalda Raven, 1994 — Южная Австралия
 Synothele longbottomi Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele lowei Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele meadhunteri Raven, 1994 — Западная Австралия, Южная Австралия
 Synothele michaelseni Simon, 1908 — Западная Австралия
 Synothele moonabie Raven, 1994 — Южная Австралия
 Synothele mullaloo Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele ooldea Raven, 1994 — Южная Австралия
 Synothele parifusca (Main, 1954) — Западная Австралия
 Synothele pectinata Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele rastelloides Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele rubripes Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele subquadrata Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele taurus Raven, 1994 — Западная Австралия
 Synothele yundamindra Raven, 1994 — Западная Австралия

Thalerommata 
Thalerommata Ausserer, 1875
 Thalerommata gracilis Ausserer, 1875 — Колумбия
 Thalerommata macella (Simon, 1903) — Колумбия
 Thalerommata meridana (Chamberlin & Ivie, 1938) — Мексика

Tigidia 
Tigidia Simon, 1892
 Tigidia alluaudi (Simon, 1902) — Мадагаскар
 Tigidia bastardi (Simon, 1902) — Мадагаскар
 Tigidia dubia (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Tigidia majori (Pocock, 1903) — Мадагаскар
 Tigidia mathiauxi (Simon, 1902) — Мадагаскар
 Tigidia mauriciana Simon, 1892 — Mauritius
 Tigidia nilgiriensis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 — Индия
 Tigidia processigera (Strand, 1907) — Мадагаскар
 Tigidia rutilofronis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 — Индия
 Tigidia sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, 2011 — Индия
 Tigidia typica (Strand, 1907) — Мадагаскар

Trichopelma 
Trichopelma Simon, 1888
 Trichopelma affine (Simon, 1891) — Сент-Винсент
 Trichopelma astutum (Simon, 1889) — Венесуэла
 Trichopelma banksia Ozdikmen & Demir, 2012 — Куба
 Trichopelma coenobita (Simon, 1889) — Венесуэла
 Trichopelma corozali (Petrunkevitch, 1929) — Куба, Пуэрто-Рико
 Trichopelma cubanum (Simon, 1903) — Куба
 Trichopelma eucubanum Ozdikmen & Demir, 2012 — Куба
 Trichopelma flavicomum Simon, 1891 — Бразилия
 Trichopelma illetabile Simon, 1888 — Бразилия
 Trichopelma insulanum (Petrunkevitch, 1926) — Сент-Томас
 Trichopelma laselva Valerio, 1986 — Коста-Рика
 Trichopelma maculatum (Banks, 1906) — Багамы
 Trichopelma nitidum Simon, 1888 — Гаити
 Trichopelma scopulatum (Fischel, 1927) — Венесуэла
 Trichopelma spinosum (Franganillo, 1926) — Куба
 Trichopelma zebra (Petrunkevitch, 1925) — Панама

Trittame 
Trittame L. Koch, 1874
 Trittame augusteyni Raven, 1994 — Квинсленд
 Trittame bancrofti (Rainbow & Pulleine, 1918) — Квинсленд
 Trittame berniesmythi Raven, 1994 — Квинсленд
 Trittame forsteri Raven, 1990 — Квинсленд
 Trittame gracilis L. Koch, 1874 — Квинсленд
 Trittame ingrami Raven, 1990 — Квинсленд
 Trittame kochi Raven, 1990 — Квинсленд
 Trittame loki Raven, 1990 — Квинсленд
 Trittame mccolli Raven, 1994 — Квинсленд
 Trittame rainbowi Raven, 1994 — Квинсленд
 Trittame stonieri Raven, 1994 — Квинсленд
 Trittame xerophila Raven, 1990 — Квинсленд

Troglothele 
Troglothele Fage, 1929
 Troglothele coeca Fage, 1929 — Куба

Tungari 
Tungari Raven, 1994
 Tungari aurukun Raven, 1994 — Квинсленд
 Tungari kenwayae Raven, 1994 — Квинсленд
 Tungari mascordi Raven, 1994 — Квинсленд
 Tungari monteithi Raven, 1994 — Квинсленд

Zophorame 
Zophorame Raven, 1990
 Zophorame covacevichae Raven, 1994 — Квинсленд
 Zophorame gallonae Raven, 1990 — Квинсленд
 Zophorame hirsti Raven, 1994 — Квинсленд
 Zophorame simoni Raven, 1990 — Квинсленд

Zophoryctes 
Zophoryctes Simon, 1902
 Zophoryctes flavopilosus Simon, 1902 — Мадагаскар

Примечания 
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

B